Z — літера латинської абетки.
 Ζ — дзета, літера грецької абетки
 [z] — дзвінкий ясенний фрикативний приголосний у МФА.
 Z нотація
 Z — формат файлів.
 Z — комп'ютерна гра.
 Z — особливе маркування військової техніки Збройних сил РФ, що беруть участь у російському вторгненні в Україну у 2022 році та похідний від нього ідеологічний символ вторгнення.